Brezovica kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

Brezovica, Kosovo – en ort i Kosovo

Kroatien 

 Brezovica, Zagreb, ort, 
 Brezovica Žumberačka, Karlovacs län,

Slovenien 

 Brezovica (kommunhuvudort), Kobilje, 
 Brezovica pri Ljubljani, kommunhuvudort, Opština Ljubljana-Vič-Rudnik, 
 Brezovica pri Borovnici, ort, Borovnica, 
 Brezovica (ort i Slovenien, Občina Turnišče), 
 Brezovica (ort i Slovenien, Radovljica), 
 Brezovica (kommun), 
 Brezovica (ort i Slovenien, Občina Šmarješke Toplice), 
 Brezovica pri Metliki (ort i Slovenien, Bela krajina), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar